San Marino kilenc körzetre (castelli) oszlik. Ezeket lásd lent. Az ország két legnépesebb városa San Marino (a főváros), valamint Serravalle, melynek lakossága meghaladja a fővárosét.

Jegyzetek

Források 
CIA World Fact Book

Kapcsolódó szócikkek 

San Marino

San Marino